Der Wettkampf der Männer im Florettfechten bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 7. August 2016 in der Arena Carioca 3 statt.

Titelträger

Ergebnis

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von Rio de Janeiro 2016

Florett Manner